Илья́ Никола́евич Шоломи́цкий () — белорусский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого.

Мастер спорта Республики Беларусь (кёрлинг).

Член национальной мужской, смешанной и смешанной парной сборных команд Белоруссии.

Занимается кёрлингом с 2001 года.

Также профессионально играет в теннис. Профессиональный тренер по теннису.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().
 : золото (, , ), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Шоломицкий Илья Николевич — Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису
 Шоломицкий Илья — Aqua Tennis Club

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Белоруссии
Чемпионы Белоруссии по кёрлингу
Теннисисты Белоруссии
Теннисные тренеры Белоруссии